Castagneto (Cava de' Tirreni), een plaats in de Italiaanse gemeente Cava de' Tirreni
 Castagneto (Teramo), een plaats in de Italiaanse gemeente Teramo